Не путать с пловчихой :en:Ildikó Szekeres (1955 года рождения), участницей летних Олимпийских игр 1972.

И́льдико Се́кереш (; ) — венгерская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012, 2013, 2021).
 : серебро ().
 : 2007, 2008, 2010, 2011, 2017.
 : бронза ().
 : 2005, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Венгрии
Чемпионы Венгрии по кёрлингу